Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Милане прошли 6—7 марта 1982 года во Дворце спорта «Сан-Сиро». Дисциплина проводилась впервые в рамках зимних чемпионатов Европы.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первый спортсмен в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышел 21 легкоатлет.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 200 метров у мужчин состоялся 7 марта 1982 года. Первым зимним чемпионом Европы в этой дисциплине стал Эрвин Скамраль из ФРГ.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1982